Дренце () — населённый пункт в общине Медведжя Ябланичского округа Республики Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 149 человек (148 сербов и 1 лицо неизвестной национальности).

Примечания 

Населённые пункты Сербии